USS Buffalo — кораблі ВМС США. Перший названий на честь тварини, решта - на честь міста Баффало, штат Нью-Йорк.

 USS Buffalo (1813) — 3-гарматний шлюп. На службі протягом 1813-1816 років. Проданий у 1818 році.
 USS Buffalo (1893) — допоміжний крейсер, пізніше плавуча база есмінців. На службі протягом 1898-1927 років. Зданий на злам у 1927 році.
 USS Bataan (CVL-29) — легкий крейсер типу «Клівленд», закладений як «USS Buffalo (CL-99)», перебудований в легкий авіаносець  типу «Індепенденс». На службі протягом 1943-1959 років, після чого зданий на злам.
 USS Buffalo (CL-110) — планований легкий крейсер типу «Фарго». Закладений у 1944 році. У 1945 році будівництво скасоване.
 USS Buffalo (SSN-715) — підводний човен типу «Лос-Анжелес». Збудований у 1983 році. У 2019 році виключений зі складу флоту, очікує на утилізацію.

Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни